La 12,5 km con partenza in linea femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2011 si è svolta il 12 marzo 2011 alle 12:30 (UTC+5). Hanno partecipato 30 atlete.

Risultati

Note

Partenza in linea femminile